

Населені пункти та їхні частини
 Маршево — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Маршево — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Маршево — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Маршево — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Маршево — частина міста Гдиня в Поморському воєводстві
 Маршево — осада в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Маршево — осада в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства

Примітки